Карл Бругман (; ,  — , ) — немецкий лингвист, специалист в области сравнительного языкознания и индоевропеистики, один из ведущих представителей школы младограмматиков.

Биография и научная деятельность 
В 1867—1871 учился в Халле и Лейпциге, специализировался в классической филологии под руководством Г. Курциуса. Пошёл добровольцем на франко-прусскую войну, но не был принят из-за близорукости; служил в военном госпитале. Преподавал в Висбадене, Лейпциге и Фрайбурге. В 1876 году опубликовал статью, где доказал существование в праиндоевропейском языке слоговых сонантов * и *.

С 1887 года профессор санскрита и сравнительного языкознания в Лейпциге. В Лейпциге Бругман наряду с Лескином и Остгофом стал ведущим представителем школы младограмматиков. Совместно с Остгофом Бругман выпускал продолжающееся издание «Морфологические изыскания» (Morphologische Untersuchungen, 6 томов, 1878—1887); предисловие к первому выпуску считается «манифестом» младограмматиков. Среди основных положений Остгофа и Бругмана были следующие:

 Звуковые изменения в языке происходят по «законам, не знающим исключений»: «направление, в котором происходит изменение звука, всегда одно и то же у всех членов языкового сообщества, кроме случаев диалектного дробления, и все без исключения слова, в которых подверженный фонетическому изменению звук оказывается в одинаковых условиях, участвуют в этом процессе».
 Принцип аналогии в фонетических и морфологических изменениях в языке. При этом Остгоф и Бругман подчёркивали, что принцип аналогии может быть только «последним прибежищем» лингвиста, и к нему можно прибегать только если нет убедительных фонетических объяснений.
 Изучение диалектов, и живых, в том числе бесписьменных языков; оно должно было содействовать развитию исторического языкознания. Согласно знаменитому высказыванию Остгофа и Бругмана, «только тот компаративист-языковед, который покинет душную, полную туманных гипотез атмосферу мастерской, где куются праиндоевропейские праформы, и выйдет на свежий воздух осязаемой действительности» сможет понять принципы фонетических и морфологических изменений в языке и применить их к более древним этапам его истории.

Бругман является автором двух из пяти томов монументального издания Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (): т. 1, «Фонология» (1886) и т. 2, «Морфология» (в 2 частях, 1888—1892). Во многом это издание до сих пор сохраняет свою ценность, поскольку в нём был собран огромный фактический материал. В 1904 году Бругман выпустил краткий вариант «Очерка» (Kurze vergleichende Grammatik der Indogermanischen Sprachen, «Краткая сравнительная грамматика индоевропейских языков»), с тех пор неоднократно переиздававшийся. С 1891 года издавал журнал Indogermanische Forschungen.

Членкор Британской академии (1913).

Примечания

Основные работы К. Бругмана

Издания 
 Brugmann K., Delbrück B. Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1886—1900, 2-e изд. 1897—1916.
 Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik der Indogermanischen Sprachen. Auf Grund des fünfbandigen 'Grindrisses der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen von K. Brumgann und B. Delbrück verfasst. Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner, 1904. Repr. 1933, 1970.
 Brugmann K. Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen. Berlin: de Gruyter, 1925

Ссылки 
 
 Griechische und lateinische Sprachwissenschaft. Bearb. von Karl Brugmann (1890)
 Elements of the comparative grammar of the Indo-Germanic languages: Vol. 4 (1895) (английский перевод, оригинал — 1888)
 Elements of the comparative grammar of the Indo-Germanic languages: Vol. 5 (1895) (указатель к т. 1-4 английского перевода)
 Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen (1878) 4. Teil (совместно с Г. Остгофом)
 Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache (1876), in: Winfred P. Lehmann, A Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics (английский перевод)
 The nature and origin of the noun genders in the Indo-European languages; a lecture delivered on the occasion of the sesquicentennial celebration of Princeton university (1897)
 Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen (1907), совместно с А. Лескином.

Литература 
 
 Honeybone P. Brugmann, Karl (энциклопедическая статья для издания: Key Thinkers in Linguistics and the Philosophy of Language / Ed. by S. Chapman, C. Routledge. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005).
 Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1- 2. 3-е изд. М., 1964—1965.
 Общее и индоевропейское языкознание: обзор литературы. Пер. с нем. / Ред. и предисловие В. А. Звягинцева. М., 1956
 Einhauser E. Lieber Freund…. Die Briefe Hermann Osthoffs an Karl Brugmann, 1875—1904. WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1992 ISBN 3-88476-053-X
 Förster M. Worte der Erinnerung an Karl Brugmann // Indogermanisches Jahrbuch. VI. Band, Jahrgang 1918, Berlin/Leipzig 1920, VII—X.
 The Lautgesetz-controversy: A Documentation / Ed. by T.H. Wilbur. Amsterdam: John Benjamins, 1977 ISBN 90-272-0871-9, ISBN 978-90-272-0871-2
 Streitberg W. Karl Brugmann // Indogermanisches Jahrbuch. VII. Band, Jahrgang 1919, Berlin/Leipzig 1921, S. 143—152 (с библиографией).

Лингвисты Германии
Индоевропеисты
Историки языка
Младограмматики
Компаративисты
Профессора Лейпцигского университета
Члены-корреспонденты Британской академии
Похороненные на Южном кладбище (Лейпциг)
Члены Баварской академии наук
Члены Саксонской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Лингвисты по алфавиту